El topónimo Reserve puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Reserve, un municipio en el estado de Indiana.
 Reserve, una ciudad en el estado de Kansas. 
 Reserve, un lugar designado por el censo en el estado de Luisiana.
 Reserve, un lugar designado por el censo en el estado de Montana.
 Reserve, una villa en el estado de Nuevo México.
 Reserve, un municipio en el estado de Pensilvania.
 Reserve, un lugar designado por el censo en el estado de Wisconsin.